Granada de mão — artefacto bélico explosivo
Granada (mineralogia) — grupo de minerais
Romã — fruto da Punica granatum

Geografia 
Granada (país) — ilha e país do Caribe
Granada (distrito) — do Peru, na província de Chachapoyas

Cidades e municípios da Colômbia 
Granada (Antioquia) — cidade
Granada (Meta) - cidade e município

Espanha 
Granada (província) —  província da Andaluzia

Municípios 
Granada (Espanha) — capital da província homónima
La Granada de Río-Tinto — na província de Huelva, Andaluzia
La Granada — município da Catalunha, Espanha

Estados Unidos 
Granada (Colorado) — cidade
Granada (Minnesota) — cidade
Granada Hills — subúrbio de Los Angeles

Nicarágua 
Granada (Nicarágua) — cidade, capital do departamento homónimo
Granada (departamento da Nicarágua)

Clubes de futebol de Granada, Espanha 
Granada 74 Club de Fútbol
Granada Club de Fútbol

Desambiguações de topônimos